Rio Pitinga (rio do Amazonas)
Rio Pitinga (rio do Pará)

Ver também 

Desambiguações de topônimos